NTE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Atlantique Chateau Bougon, Nantes, Francia